Аренжан, Аранжан (XIX век) — кюйши. Родился в Западном Казахстане. Сохранился кюй Аренжана «Шалқыма». Музыкальные размеры этого кюя отличаются от других легким ритмом, простой мелодией — быстрой и жизнерадостной. На основе этого кюя созданы «Хор рыбаков» в опере Е. Г. Брусиловского «Дударай», хоровая капелла Б.Байкадамова, музыкальная пьеса И. В. Великанова для эстрадного оркестра. Аудиозапись кюя «Шалқыма» впервые была осуществлена народным артистом Казахстана Л. Мухитовым.

Литература

Ссылки 
 Аранжанның шалқымасы

Композиторы Казахстана
Кюйши
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту